Mindenki, a Locomotiv GT 1978-as stúdióalbuma
 Mindenki, Deák Kristóf 2016-os kisfilmje
 Mindenki (Jedermann), Hugo von Hofmannsthal 1911-es drámája, más fordításban Akárki

Hasonló
Mindenki.hu

Jegyzetek